Wspinaczka na szybkość – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez mężczyzn na 14. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata we francuskim AccorHotels Arena w Paryżu w dniach 15–17 września 2016. Mistrzem świata w konkurencji na szybkość został Polak Marcin Dzieński (pierwszy historyczny złoty medal MŚ wywalczony dla Polski w ramach wspinaczki sportowej), srebrny medal przypadł dla Irańczyka Rezy Alipoura, a brązowy zdobył Rosjanin Aleksander Szikow.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 16 września o godzinie 11:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 17 o godz 20:15. Konkurencja na szybkość kobiet odbywała się w  tym samym czasie co zawody kobiet.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 55 wspinaczy sportowych. Polskę reprezentowali; Marcin Dzieński, który zajął 1 miejsce, a Rafał Halasa był 41.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
55 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 wspinaczy z najlepszymi czasami. Do dalszych zawodów zakwalifikował się jedyny startujący w zawodach Polak Marcin Dzieński (z 7 czasem - 6,350 s). Zawody wspinaczkowe w fazie finałowej były rozgrywane systemem pucharowym w formule duel, zwycięzca z pary kwalifikował się do dalszych wspinaczek, pokonany odpadał z rywalizacji. Dodatkowo została rozegrana wspinaczka o brązowy medal pomiędzy zawodnikami, którzy odpadli na etapie rywalizacji półfinałowej.

Faza finałowa 
W finałowej wspinaczce Polak Marcin Dzieński (pokonał ścianę wspinaczkową o wysokości 15 m w czasie 5,830 s) zwyciężył w duelu Irańczyka Rezę Alipoura (7,370 s). W walce o brązowy medal Rosjanin Aleksander Szikow (5,950 s) wygrał z Francuzem Bassa Mawem (6,880 s). 

 ciekawostką fazy finałowej było to że
 Przeciwnicy  Marcina Dzieńskiego; w 1/8 finału (Rosjanin Georgy Artamonow), w ćwierćfinale (Ukrainiec Danyjił Bołdyrew), a w półfinale (Francuz Bassa Mawem) zaliczyli upadki (odpadnięcia ze ściany) i sami się  eliminowali z dalszych wspinaczek na ścianie. 
 Zgodnie z zasadą, że gospodarzom (Francuzom) pomagają ściany w tym przypadku się to nie sprawdziło dlatego, że zwyciężył najlepszy bo mu pomagały nawet sztuczne ściany, a był to Polak. 
 Faktem jest, że Polak w finałowej wspinacze uzyskał najlepszy czas 5,830 s spośród wszystkich startujących zawodników podczas całych mistrzostw świata w konkurencji wspinaczki na szybkość, pokonał w finale Rezę Alipoura (który miał najlepszy czas w eliminacjach - 5,960 s, dlatego też to on był rozstawiony z nr 1 w fazie finałowej).

Klasyfikacja końcowa 
Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 

 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 MŚ 2016 (Paryż) – wspinaczka na szybkość kobiet
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 

mężczyzn